Boćwinka (Gołdap)
 Boćwinka (powiat Giżycki)
 Nowa Boćwinka